José Luis González pode se referir a:
José Luis González (atleta) - atleta espanhol
José Luis González (escritor) - escritor porto-riquenho
José Luis González (futebolista) - futebolista mexicano

Desambiguações de antropônimos